Akner ist der Name von

 Akner (Lori) (Ակներ), armenische Gemeinde in der Provinz Lori
 Akner (Syunik) (Ակներ), armenische Gemeinde in der Provinz Syunik
 Kloster Akner, heute zerstörtes armenisches Kloster nahe dem Dorf Eğner bei Aladağ in der türkischen Provinz Adana

 Taffy Brodesser-Akner (* 1975), US-amerikanische Journalistin